Het ATP-toernooi van Athene 1992 (met de officiële naam Athens Open 1992) werd van 5 tot en met 11 oktober 1992 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene.
Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1992
Athene